Алексеєв Іван Дмитрович — український музикант і мистецтвознавець
 Алексєєв Іван Іванович — радянський партійний діяч
 Алексєєв Іван Ілліч — депутат Луганської міської думи та міської ради
 Алексєєв Іван Олександрович — лісничий та лісовпорядник
 Алексєєв Іван Олександрович — російський репер, виступає під псевдонімом Noize MC